

Geografia 
Cabeção — freguesia portuguesa do concelho de Mora
Pelourinho de Cabeção — pelourinho situado no largo da junta da freguesia de Cabeção

Pessoas
Luís Morais (1930-2020) — futebolista brasileiro, goleiro
Ruy Bueno Neto (1978) — futebolista brasileiro, lateral-direito
Sérgio Hondjakoff (1984) — ator brasileiro

Outros
Cabeção — conhecido como João-bobo

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos